'SRonaldo''' est un prénom portugais et peut désigner :

 Arts et culture 
 Ronaldo'', film britannique biographique documentaire réalisé par Anthony Wonke en 2015 sur le joueur de football portugais éponyme.

Anthroponyme 

 Ronaldo Moraes da Silva (1962-), dit Ronaldo, footballeur brésilien, médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'été de 1984.
 Ronaldo Rodrigues de Jesus (1965-) dit Ronaldo ou Ronaldão, footballeur brésilien, vainqueur de la Coupe du monde 1994.
 Ronaldo Guiaro (1974-) dit Ronaldo, footballeur brésilien.
 Ronaldo Luis Nazário de Lima (1976-) dit Ronaldo, footballeur brésilien, vainqueur des Coupes du monde 1994 et 2002, Ballon d'or en 1997 et 2002.
 Ronaldo Henrique Silva (1991-) dit Ronaldo, footballeur brésilien.
 Ronaldo de Assis Moreira (1980-) dit Ronaldinho, footballeur brésilien, vainqueur de la Coupe du monde 2002, Ballon d'or en 2005.
 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (1985-), dit Ronaldo ou Cristiano Ronaldo, footballeur portugais, vainqueur de l'Euro 2016, Ballon d'or en 2008, 2013, 2014, 2016 et en 2017.